Religió: Santa Creu o Veracreu, relíquia de la creu en què va morir Crist venerada pel cristianisme.
 Festes: Santa Creu (festa), festivitat que se celebra el 3 de maig.
 Topònims:
 Església de la Santa Creu, diversos temples
 Santa Creu (l'Ametlla del Vallès), barri de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental).
 Santa Creu (Montferrer i Castellbò), entitat de població del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell).
 Voivodat de Santa Creu, voivodat polonès